Au cours de l'histoire, il a existé plusieurs sièges de Louisbourg :
Siège de Louisbourg (1745), dans le cadre de la guerre de Succession d'Autriche
Siège de Louisbourg (1758), dans le cadre de la guerre de Sept Ans

Louisbourg